brodawnica (Bryodema) – rodzaj owadów
 brodawnica (Verrucaria) – rodzaj grzybów